Sveti Martin je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 798 stanovnika te 249 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 1011 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji